Herrarnas 100 meter fjärilsim vid världsmästerskapen i simsport 2022 avgjordes mellan den 23 och 24 juni 2022 i Donau Arena i Budapest i Ungern.

Ungerska Kristóf Milák tog sitt totalt tredje VM-guld och mästerskapets andra guld efter ett lopp på 50,14 sekunder. Silvret togs av japanska Naoki Mizunuma, vilket var hans första VM-medalj. Bronset togs av kanadensiska Joshua Liendo.

Rekord
Inför tävlingens start fanns följande världs- och mästerskapsrekord:

Resultat

Försöksheat
Försöksheaten startade den 23 juni klockan 09:00.

Semifinaler
Semifinalerna startade den 23 juni klockan 18:10.

Final
Finalen startade den 24 juni klockan 18:44.

Referenser

Världsmästerskapen i simsport 2022